La stagione 1968-69 dei Los Angeles Lakers fu la 20ª nella NBA per la franchigia.

I Los Angeles Lakers vinsero la Western Division con un record di 55-27. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i San Francisco Warriors (4-2), la finale di division con gli Atlanta Hawks (4-1), perdendo poi la finale NBA con i Boston Celtics (4-3).

Western Division

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1968-1969 delle squadre di pallacanestro
1968-1969